muskuskruid
adoxa (retorica): zaken die door het publiek als onbenullig en onbelangrijk worden gekwalificeerd